Список самых высоких зданий России включает небоскрёбы и высотные здания высотой 130 и более метров. Для жилых зданий, высота которых неизвестна, но известна этажность, общая высота вычисляется по формуле, рекомендуемой специалистами Совета по высотным зданиям и городской среде: для жилых зданий и отелей высота этажа принимается равной 3,1 м, для офисных — 3,9 м, для многофункциональных — 3,5 м. Соответственно, критерий включения в список для зданий с неизвестной высотой является следующим: 42 этажа для жилых зданий, 37 этажей для многофункциональных, 33 этажа для офисных.

Под зданиями здесь понимаются наземные строительные сооружения с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных. Телебашни, мачты, трубы и прочие технические строения, предназначенные для отличных от вышеизложенных целей, в список не включаются.

Самым высоким в России, а также в Европе, является 462-метровый 87-этажный небоскрёб Лахта-центр в  Санкт-Петербурге.

Исторически, в Москве также были заложены сооружением, но отменены в начале строительства другие небоскрёбы, планировавшиеся самыми высокими в России и Европе — 495-метровый 100-этажный Дворец Советов (должен был стать также самым высоким в мире) в 1940-х годах и 612-метровая 118-этажная Башня Россия в 2000-х годах.

Построенные и достраивающиеся здания 
В список включены построенные и достраивающиеся здания, достигшие своей максимальной проектной высоты.  выделены ещё не сданные в эксплуатацию здания. Знак равенства (=) после номера здания в рейтинге свидетельствует о том, что аналогичную высоту имеет ещё как минимум одно здание.

Строящиеся здания 
В список включены строящиеся здания, не достигшие своей максимальной проектной высоты.

Одобренные и предложенные к строительству здания 
В список включаются заказанные и предполагаемые к сооружению, не начатые возведением здания, удовлетворяющие трём критериям: имеющие действующего инвестора (девелопера), представленные общественности и рассмотренные официальными властями.

Если с момента отказа инвестора (девелопера) от строительства здания последнее в течение двух лет не передаётся новому инвестору, оно переносится в раздел Отменённые/нереализованные. Проекты, не имеющие инвестора (девелопера) и поэтому не имеющие возможности быть реализованными, в список не включаются.

Отменённые и нереализованные здания

Хронология высочайших зданий России

Самые высокие здания по городам России

См. также 
 Небоскрёб
 Список самых высоких зданий Москвы
 Список самых высоких зданий Санкт-Петербурга
 Список самых высоких зданий Екатеринбурга
 Список самых высоких зданий Европы

Примечания

Источники

Ссылки 
 Диаграмма «Небоскрёбы Москвы»
 Высотные планы девелоперов

 
|}